Mariakerke kan betrekking hebben op:
 Mariakerke (Gent), voormalige gemeente in Oost-Vlaanderen
 Mariakerke (Oostende), een wijk in Oostende, West-Vlaanderen